«Эль-Аламейн: Линия огня» () — кинофильм режиссёра Энцо Монтелеоне, вышедший на экраны в 2002 году.

Сюжет 
Фильм рассказывает о событиях второго сражения при Эль-Аламейне, решающей битвы африканского театра военных действий Второй мировой войны. Осень 1942 года. Юный студент-доброволец Серра прибывает в расположение своей части на самом южном участке фронта, на краю впадины Каттара. Первое время не происходит ничего особенного, кроме регулярных налетов английской авиации. Солдаты страдают от голода и жажды, болеют дизентерией, снабжение организовано из рук вон плохо. Вскоре становится известно о том, что англичане планируют в ближайшее время начать наступление...

В ролях 
 Паоло Бригулья — рядовой Серра
 Пьерфранческо Фавино — сержант Риццо
 Эмилио Сольфрицци — лейтенант Фиоре
 Лучано Скарпа — рядовой Спанья
 Томас Трабакки — капрал де Вита
 Серджо Альбелли — лейтенант Сфорца
 Пьеро Маджо — рядовой Тароцци
 Сильвио Орландо — генерал в пустыне
 Роберто Ситран — полковник

Награды и номинации 
 2003 — три премии «Давид ди Донателло»: лучшая операторская работа (Даниэле Наннуцци), лучший монтаж (Сесилия Дзанусо), лучший звук (Андреа Мозер); а также две номинации — за лучшую мужскую роль второго плана (Пьерфранческо Фавино) и за лучшие костюмы (Андреа Виотти)
 2003 — премия «Серебряная лента» Итальянского национального синдиката киножурналистов за лучший звук (Андреа Мозер), а также 4 номинации: лучшее производство, лучший сценарий (Энцо Монтелеоне), лучшая операторская работа (Даниэле Наннуцци), лучший монтаж (Сесилия Дзанусо)

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
 

Фильмы-драмы Италии
Фильмы о Второй мировой войне
Вторая мировая война в Африке
Фильмы Италии 2002 года